Australia
 Martins Creek – località del Nuovo Galles del Sud

Stati Uniti d'America
 Martins Creek – nome originario di Brainards, census-designated place del New Jersey
 Martins Creek – census-designated place della Pennsylvania